Враньска — топоним.

Босния и Герцеговина 
 Враньска (Билеча) — село в общине Билеча (Республика Сербская).
 Враньска (Босанска-Крупа) — село в общине Босанска-Крупа (Федерация Боснии и Герцеговины).

Сербия 
 Горня-Враньска — село в общине Шабац.
 Мала-Враньска — село в общине Шабац.
 Враньска-Баня — посёлок городского типа в общине Вране.

См. также 
 Враньская котловина
 Враньская епархия